Пе́рник — город в Болгарии. Административный центр муниципального района Перник и Перникской области. Крупнейший в Западной Болгарии после Софии.

Географическое положение 
Перник находится в юго-западной части Болгарии, в Перникской котловине в долине реки Струма.

На западе граничит с Республикой Сербией, на юго-западе — с Кюстендилом, на севере — с Софийской областью и столицей Софией. Город расположен у подножья гор Витоша, Голо Бърдо и Люлин. Город расположен на высоте от 700 до 850 м над уровнем моря.

Климат 
В составе одной из умеренно континентальных климатических областей.

История 

Название города Перник (Перуник, Периник) происходит от имени славянского бога Перуна).

В 1004 и 1016 был осаждён византийскими войсками, в 1018 году взят ими и включён в состав Византийской империи.

С 1204 года в составе второго Болгарского царства, в 1396 году был взят турецкими войсками и вошёл в состав Османской империи, в XV - XVIII вв. представлял собой небольшое село.

После завершения русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., с 1878 года в составе Болгарии.

Толчок развитию Перника дала промышленная разработка буроугольных месторождений (в 1891 здесь был пущен в эксплуатацию первый рудник «Государственная шахта Перник»).

В 1893 году через город была проложена первая железнодорожная линия (Перник - Владая - София).

В 1895 году здесь начала работу первая обогатительная фабрика. В дальнейшем, в конце XIX - начале XX вв. Перник превратился в один из главных промышленных центров Болгарии.

18 июня 1906 года здесь началась первая в истории Болгарии массовая стачка шахтёров, которая продолжалась до 24 июля 1906 года.

26 июня 1929 года Перник получил статус города. В 1934 году австрийский предприниматель привёз в Перник две старые электропечи и прокатные клети (после чего здесь было создано первое металлургическое предприятие в стране). 

В сентябре 1944 года город стал одним из центров восстания против прогерманского правительства.

В дальнейшем, в 1944 году город стал центром околии. В 1946 году численность населения составляла 29 тыс. человек. В дальнейшем, здесь началось развитие угольной и тяжелой промышленности. Одновременно с индустриализацией проводилось благоустройство и озеленение города (здесь были построены театр, больницы и амбулатории, многоэтажные дома, высажены сады).

С 20 июля 1949 до 19 января 1962 года город назывался Димитрово (в честь премьер-министра Георгия Димитрова), в дальнейшем было восстановлено имя Перник.

В соответствии с 1-м пятилетним планом развития народного хозяйства страны в городе была построена тепловая электростанция "Республика", а на окраине города началось строительство 1-й очереди металлургического комбината им. В. И. Ленина.

В 1953 году здесь был открыт региональный исторический музей, в 1957 году - Дворец культуры, в 1958 году - художественная галерея.

С 1966 года в городе проходит крупнейший в Восточной Европе фестиваль маскарадных игр "Сурва".

В 1974 году численность населения города составляла 84 тыс. жителей, город являлся важным центром тяжёлой промышленности страны. Основой экономики являлись добыча бурого угля, производство электроэнергии (ТЭС "Республика" и ТЭС "Перник"), чёрная металлургия (комбинат им. В. И. Ленина), машиностроение (горное оборудование и др.), стекольный и пектиновый заводы.

В 1975 году здесь был создан камерный оркестр "Орфей".

В 1985 году численность населения города составляла 95 тыс. человек, основой экономики являлись добыча бурого угля, металлургия, машиностроение и цементная промышленность. В 1986 году в бывшей шахте "Перник" открыли музей горного дела.

В 1990-е гг. значение Перника как крупного индустриального центра снизилось.

С 1999 года Перник является центром области. 22 мая 2012 года город пострадал от землетрясения.

Население

Транспорт 
После того, как в 1947 году через город была проложена вторая железнодорожная линия (Димитрово - Волуяк - София), город стал железнодорожным узлом.

После строительства шоссе через Владайское ущелье город стал центром пересечения нескольких автомобильных дорог.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Перник — Росица Йорданова Янакиева (коалиция в составе 2 партий: Болгарская социал-демократия (БСД), Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Знаменитые жители 
 Константинов Иван - болгарский коммунист похоронен на Красной площади в Москве.
 Димитров, Георгий Михайлович - деятель болгарского и международного коммунистического движения. В 1937—1945 годах — депутат Верховного Совета СССР.
 Пырванов, Георгий Седефчов - болгарский политик, президент Болгарии в 2002—2006 и 2006-2012 гг.
 Бриго Аспарухов - болгарский разведчик и политик.
 Здравка Евтимова - писатель и переводчик.
 Боян Радев - спортсмен, коллекционер произведений искусства, меценат.
 Антония Петрова - Мисс Болгария-2009.

Города-побратимы 
  Грац, Австрия
  Тузла, Босния и Герцеговина
  Кардифф, Уэльс (Великобритания)
  Магдебург, Германия
  Лейпциг, Германия
  Афины, Греция
  Салоники, Греция
  Орхус, Дания
  Милан, Италия
  Скопье, Северная Македония
  Велес, Северная Македония
  Битола, Северная Македония
  Люблин, Польша
  Белград, Сербия
  Лесковац, Сербия
  Любляна, Словения
  Лас Вегас, США
  Бурса, Турция
  Луганск, Украина
  Кан, Франция
  Загреб, Хорватия
  Лозанна, Швейцария
  Рожае, Черногория
  Острава, Чехия
  Электросталь, Россия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт област Перник
 Официальный сайт общины Перник 
 Официальный сайт Перник

 
Объекты, названные в честь Георгия Димитрова
Переименованные населённые пункты Болгарии